Pertuso ima više značenja:
 Pertuso, Alessandria
 Pertuso, Piacenza